

Кемпясте — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Кемпясте — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства